Franz Niemann ist der Name folgender Personen:

* Franz-Josef Niemann (* 1952), deutscher katholischer Theologe
 Franz Joseph Niemann (1879–1957), deutscher Pädagoge